Andrzej Budzanowski (ur. 1933, zm. 2011) – polski fizyk
 Jakub Budzanowski – XVII-wieczny pierwszy dziedziczny wójt () tarnopolski
 Janusz Budzanowski (ur. 1923, zm. 1939) – polski harcerz, obrońca Lwowa
 Mikołaj Budzanowski (ur. 1971) – polski historyk i polityk, minister skarbu państwa
 Teofil Budzanowski (ur. 1894, zm. 1959) – polski pedagog i nauczyciel, poseł na Sejm